Wögerbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Wögerbauer (* 1953), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Stephan Wögerbauer (* 1959), österreichischer Leichtathlet